Rosenthal heißen:

 Rosenthal (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Rosenthal (Unternehmen), deutscher Hersteller von Porzellan und anderen Haushaltswaren mit Sitz in Selb
 Alb. Rosenthal (Verlag), Verlag mit zum Teil fortlaufend nummerierten Ansichtskarten
 Zellstoff- und Papierfabrik Rosenthal (ZPR), deutsche Kraftzellstofffabrik in Rosenthal am Rennsteig
 Kupferhof Rosenthal, barocke Hofanlage und ehemalige Produktionsstätte für Messing bei Stolberg im Kreis Aachen

Rosenthal heißen folgende Orte:

Gemeinden:

 Rosenthal (Hessen), Stadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Rosenthal am Rennsteig, Gemeinde im Saale-Orla-Kreis, Thüringen

Gemeindeteile in Deutschland:

 in Bayern:
 Rosenthal (Parsberg), Ortsteil der Stadt Parsberg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 Rosenthal (Schönsee), Ortsteil der Stadt Schönsee, Landkreis Schwandorf
 Rosenthal (Surberg), Ortsteil der Gemeinde Surberg, Landkreis Traunstein

 in Berlin:
 Berlin-Rosenthal, Ortsteil im Bezirk Pankow, Berlin

 in Brandenburg:
 Alt Rosenthal, Ortsteil der Gemeinde Vierlinden im Landkreis Märkisch-Oderland
 Rosenthal (Dahme/Mark), Ortsteil der Stadt Dahme/Mark, Landkreis Teltow-Fläming

 in Mecklenburg-Vorpommern:
 Rosenthal (Dorf Mecklenburg), Ortsteil der Gemeinde Dorf Mecklenburg, Landkreis Nordwestmecklenburg
 Rosenthal (Strasburg), Ortsteil der Stadt Strasburg (Uckermark), Landkreis Vorpommern-Greifswald

 in Niedersachsen:
 Rosenthal (Bleckede), Ortsteil von Bleckede, Landkreis Lüneburg
 Rosenthal (Duderstadt), eine Wüstung bei Duderstadt, Landkreis Göttingen
 Rosenthal (Peine), Ortsteil der Stadt Peine, Landkreis Peine
 Rosenthal (bis 1929), heute Rosenthaler Straße in Schaumburg (Rinteln), Landkreis Schaumburg

 in  Nordrhein-Westfalen:
 Rosenthal (Bergneustadt), Ortsteil von Bergneustadt, Oberbergischer Kreis
 Rosenthal (Eitorf), Ortsteil der Gemeinde Eitorf, Rhein-Sieg-Kreis
 Rosenthal (Odenthal), Ortsteil der Gemeinde Odenthal, Rheinisch-Bergischer Kreis
 Rosenthal (Olpe), Ortsteil der Stadt Olpe, Kreis Olpe
 Rosenthal (Wassenberg), Ortsteil der Stadt Wassenberg, Kreis Heinsberg

 in Rheinland-Pfalz:
 Rosenthal (Kerzenheim), Ortsbezirk der Gemeinde Kerzenheim, Donnersbergkreis

 in Sachsen:
 Rosenthal (Bretnig), ehemaliger Ortsteil der Gemeinde Bretnig, Landkreis Bautzen
 Rosenthal (Ralbitz-Rosenthal), Ortsteil der Gemeinde Ralbitz-Rosenthal, Landkreis Bautzen
 Rosenthal (Rosenthal-Bielatal), Ortsteil der Gemeinde Rosenthal-Bielatal, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
 Rosenthal (Wilkau-Haßlau), Ortsteil der Stadt Wilkau-Haßlau, Landkreis Zwickau
 Rosenthal (Zittau), Ortsteil von Zittau, Landkreis Görlitz

 in Thüringen:
 Rosenthal (Leutenberg), Weiler der Landstadt Leutenberg, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Gemeindeteile in  Österreich:
 Rosenthal (Gemeinde Karlstetten) Ortschaft der Gemeinde Karlstetten, Niederösterreich
 Rosental (Gemeinde Neukirchen), Ortschaft (Katastralgemeinde: Rosenthal) von Neukirchen am Großvenediger, Pinzgau, Land Salzburg

Gemeinden und Gemeindeteile in anderen Staaten:
 in Australien
 Rosedale (South Australia), im Barossa Valley in South Australia, 1918–1949 Rosenthal

 in Kanada
 Rosenthal (Edmonton), Ortsteil von Edmonton, Alberta

 in Polen:
 Różanka (Międzylesie), Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien (bis 1945: Rosenthal, Kreis Habelschwerdt, Schlesien)
 Mirosławice bei Zobten, Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien (bis 1908: Rosenthal-Mörschelwitz, 1908–1937 Mörschelwitz, Landkreis Schweidnitz; 1937–1945 Rosenborn, Landkreis Breslau, Schlesien)
 Różyna (bis 1945 Rosenthal, Kreis Brieg, Schlesien) ist eine Ortschaft in der Gemeinde Lewin Brzeski im Powiat Brzeski der Woiwodschaft Oppeln.
 Stara Różanka (Alt Rosenthal), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren (bis 1945: Alt Rosenthal, Kreis Rastenburg, Ostpreußen)
 Różanówka, bis 1945 Rosenthal bei Carolath, Kreis Glogau, heute Gemeinde Siedlisko in der Woiwodschaft Lebus
 Rożental, Dorf in der Woiwodschaft Pommern (Westpreußen, deutsch Rosenthal, 1942–1945 Rosental)

 in Russland:
 Nismennoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1928: Pleinlauken, 1928 bis 1946: Rosenthal, Kreis Insterburg, Ostpreußen)

 in der Slowakei:
 Ružindol, Gemeinde im Okres Trnava in der Westslowakei

 in Tschechien:
 Alt Rosenthal, deutscher Name von Starý Rožmitál, Ortsteil von Rožmitál pod Třemšínem, Okres Příbram
 Rosenthal, deutscher Name der Burg Rožmitál, bei der Stadt Rožmitál pod Třemšínem, Okres Příbram
 Rosenthal, älterer deutscher Name von Rožmitál (Broumov), Ortsteil der Stadt Broumov
 Rosenthal im Böhmerwald, deutscher Name von Rožmitál na Šumavě, Stadt im Böhmerwald im Okres Český Krumlov
 Rosenthal, deutscher Name von Rožmitál pod Třemšínem, Stadt im Okres Příbram in der Region Středočeský kraj
 Růžodol (Litvínov), Ortsteil von Litvínov im Okres Most
 Rosenthal, deutscher Name von Rožmitál, Ortsteil von Zlaté Hory, Okres Jeseník
 Rosenthal, deutscher Name von Zdravá Voda (Žarošice), Ortsteil der Gemeinde Žarošice, Okres Hodonín
 Rosenthal, jetzt Růžodol I, OT von Liberec

 in den USA:
 Rosenthal (Texas), Stadt im Bundesstaat Texas

Täler:
 Rosenthal (Schwarzenberg)

Rosenthal steht außerdem für
 (100268) Rosenthal, nach Hans Rosenthal benannter Asteroid
 Rosenthal-Inseln, Inselgruppe des Palmer-Archipels, Antarktis
 Rosenthal Seamount, Tiefseeberg in der Bellingshausen-See, Antarktis
 Mount Rosenthal, Berg im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:
 Burg Rosenthal
 Kloster Rosenthal
 Schloss Rosenthal
 Neu Rosenthal
 Rosendahl (Begriffsklärung)
 Rosendal
 Rosental
 Roßtal
 Rossthal
 Rozenthal
 Rožmitál
 Růžodol